Первый дивизион 2004 () — 62-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 21 апреля 2004 года и закончился 2 октября 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2004
Фарерские острова
2004 год на Фарерских островах